Zsidó Színház (2002–) Budapest
 Zsidó Színház (1941–1944) Kolozsvár
Hasonló néven
 Állami Zsidó Színház (Teatrul Evreiesc de Stat) Bukarest
Állami Zsidó Színház (Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskich) Varsó
Állami Zsidó Színház Moszkva, röv.: GOSZET